Тетрасульфид тетрамышьяка — бинарное неорганическое соединение мышьяка и серы с формулой AsS, красно-коричневые кристаллы или оранжевое аморфное стекло, не растворимые в воде.

Получение 

 В природе встречается минерал реальгар — AsS с примесями 

 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ в инертной атмосфере:

Физические свойства 

Тетрасульфид тетрамышьяка образует красно-коричневые кристаллы или оранжевое аморфное стекло.

Кристаллы имеют несколько модификаций:
 α-AsS — Моноклинная сингония, пространственная группа P 2/n, параметры ячейки a = 0,927 нм, b = 1,350 нм, c = 0,656 нм, β = 106,61°, Z = 4, d = 3,506.
 β-AsS — Моноклинная сингония, пространственная группа C 2/c, параметры ячейки a = 0,9957 нм, b = 0,9935 нм, c = 0,8889 нм, β = 102,48°, Z = 4, d = 3,254.
 γ-AsS — минерал парареальгар.
 моноклинная сингония, пространственная группа P 2/n, параметры ячейки a = 1,1193 нм, b = 0,9994 нм, c = 0,7153 нм, β = 92,8°;

Не растворяется в воде и органических растворителях.

В твёрдом состоянии моносульфид мышьяка тетрамерен AsS, в пара́х начинает диссоциировать и при ≈1000°С уже состоит из димеров AsS.

Химические свойства 

 Окисляется горячей азотной кислотой:
 

 Реагирует с щелочами:
 

 Окисляется кислородом воздуха при прокаливании:
 

 С сульфидами щелочных металлов и с серой образует тиоарсениты и тиоарсенаты:

Применение 

 Компонент халькогенидных стёкол.
 Компонент пиротехнических смесей.
 Пигмент в красках.
 Добавка при литье дроби.
 Удаление волос с кож.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Сульфид
мышьяк
Сульфиды мышьяка